Harmonija je lahko:

harmonija (filozofija)
harmonija (glasba)
harmonija (slikarstvo)
Harmonija (mitologija)

Glej tudi 
harmonska funkcija (matematika)
harmonska vrsta (matematika)
harmonska delitev (matematika)